Ел Теремоте има више значења:

 Ел Теремоте (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Теремоте (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику